Населені пункти в Чехії:

 Лібков (Домажліце)
 Лібков (Хрудім)